Didié peut désigner :
Didié, un village de la commune (département) de Pâ au Burkina Faso
Didié, une commune du département de Tchériba au Burkina Faso

Homonymie de localités